Коряковцев, Андрей Александрович
 Коряковцева, Анна Михайловна